Lichttag steht für:

 Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und -untergang, siehe Lichter Tag
 Lichttag (Tierhaltung), tägliche Zeit mit natürlicher oder künstlicher Beleuchtung
 ein astronomisches Längenmaß, siehe Lichtjahr #Definition

Siehe auch:
 Internationale Lichttage Winterthur
 Lichtwoche